Реал дел Аламито има више значења:

 Реал дел Аламито (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Реал дел Аламито, Фраксионамијенто Кампестре (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику